La Coupe d'Ouverture de la Saison (appelée Coupe de l'ASPTT ou bien Coupe de La Vigie Marocaine pour des raisons de sponsoring avec l'ASPTT Maroc et La Vigie Marocaine) est une ancienne compétition sportive de football qui réunit les 24 équipes des 2 divisions (Honneur et Pré-honneur). Créée en 1942 par la Ligue du Maroc de Football Association, elle était organisée chaque année pour l'ouverture officielle de chaque nouvelle saison footballistique dans l'Empire chérifien.

Histoire 
Depuis 1942, l'Empire chérifien a connue la création du compétition sportif baptisé Coupe d'Ouverture de la Saison pour l'ouverture officielle de chaque nouvelle saison de football. Cette tournoi été un challenge organisée par la Ligue du Maroc de Football Association en partenariat de sponsoring avec l'ASPTT et La Vigie Marocaine.

Jouées par 24 équipes (12 équipes de la Division Honneur et 12 équipes de la Division Pré-honneur), jusqu'à 1956 qui a vue la dernière édition de cette compétition sportif, remportée par l'US Marocaine qui était la  équipe sacré vainqueur de cette compétition en 1942.

Le Wydad AC est le club recordman de la compétition, étant sacré vainqueur en 4 éditions (1947, 1948, 1949 et 1951). Il est aussi le seul club qui a dût remporté le titre en trois reprises consécutifs.

Palmarès

Par éditions

Par clubs

Bibliothèque 
 Casablanca 2013, Petit Futé, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette, Petit Futé, 2013, 211 pages, lire en ligne.

Liens externes 
 .
 .

Notes et références 

Compétition de football au Maroc
Football en 1955